Sharkey peut désigner :

 Sharkey, personnage de la série Blake et Mortimer
 Sharkey, personnage du film de James Bond, Permis de tuer
 DJ Sharkey, producteur et disc-jockey britannique de happy hardcore
 Feargal Sharkey, chanteur irlandais
 , designer irlandais
  (1898–1967), activiste et journaliste australien
 Noel Sharkey, informaticien irlandais
 Ray Sharkey, acteur américain
 Tom Sharkey, boxeur américain
  (1798–1873), homme politique américain

Homonymie de patronyme